Chaco ou Gran Chaco — área geográfica e cultural da América do Sul
 Gran Chaco (província) — província da Bolívia